Алексе́й Петухо́в:
 Петухов, Алексей Валерьевич — российский искусствовед, сотрудник ГМИИ.
 Петухов, Алексей Евгеньевич (род. 1983) — российский лыжник.
 Петухов, Алексей Сафронович (1919—1955) — старший сержант, Герой Советского Союза.